Radovanje je lahko:
 Radovanje, Oriovac (Hrvaška)
 Radovanje, Velika Plana (Srbija)